HMS Orion kan verwijzen naar een van de volgende Britse marineschepen:

 HMS Orion (1787) - linieschip
 HMS Orion (1854) - linieschip
 HMS Orion (1879) - korvet
 HMS Orion (1910) - slagschip
 HMS Orion (1934) - lichte kruiser